El Trofeu Comte de Godó 2014, també conegut com a Barcelona Open Banc Sabadell 2014, és una competició tennística disputada sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 62a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 d'abril del 2014 al Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

El tennista manacorí Rafael Nadal fou derrotat a quarts de final per Nicolás Almagro. Aquesta derrota posà punt final a la magnífica ratxa de 41 victòries consecutives en aquest torneig. De fet, la seva única derrota s'havia produït l'any 2003 (onze anys abans) en la seva primera participació en el torneig amb 16 anys. El seu domini sobre terra batuda era tal que per primera vegada des de 2004 no guanyava cap títol durant l'abril, mes en el qual es disputen els primers torneigs importants sobre terra batuda.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014
Competicions esportives del 2014 a Catalunya